U 48 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 48, un submarino del tipo U 43 de la Kaiserliche Marine botado en 1915 y que prestó servicio durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue echado a pique el 24 de noviembre de 1917.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania también dispuso de los siguientes submarinos con nombres similares:
 SM UB 48, un submarino del tipo UB III botado en 1917 y echado a pique el 28 de octubre de 1918.
 SM UC 48, un submarino del tipo UC II botado en 1916 e internado en España el 23 de marzo de 1918.

 U 48 (1939) fue un submarino del Tipo VIIB que prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue echado a pique el 3 de mayo de 1945.